Кайл А́йван Се́кор (; род. 31 мая 1957, Такома) — американский актёр.

Биография 
Кайл Секор родился в семье продавца. Он был самый младший из трёх сыновей. В 1975 году окончил школу. В 1979 году первый раз женился, брак был расторгнут через три года.

В 1981 году переехал в Лос-Анджелес, надеясь начать кинокарьеру. Там он был замечен не сразу, Секору пришлось подрабатывать в разных местах: он был инструктором по йоге и уборщиком. Наконец, в 1986 году ему предложили второстепенную роль в сериале «Санта-Барбара». После съёмок в нескольких фильмах он был приглашён в сериал «Убойный отдел» на роль детектива Тима Бейлиса, первоначально — самого молодого сотрудника отдела, который иногда попадает в нелепые ситуации, а потом становится настоящим профессионалом. После закрытия «Убойного отдела» Секор появлялся в других сериалах.

В 2002 году Секор женился на актрисе Кэри Колман, у них родились двое детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 31 мая
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся в Такоме